Villa O'Higgins puede referirse a:

 Villa O'Higgins (Aysén) pueblo de la región de Aysén en el sur de Chile; o
 Villa O'Higgins (población), Barrio de la Comuna de La Florida ubicado en el suroriente de Santiago de Chile.